The Siren's Song – film del 1915 diretto da George W. Lederer
The Siren's Song – film del 1919 diretto da J. Gordon Edwards